Maverick steht für:

 Maverick (Fernsehserie), US-amerikanische Westernserie (1957–1962)
 Originaltitel von Maverick – Den Colt am Gürtel, ein As im Ärmel, US-amerikanischer Spielfilm (1994)
 Maverick (MBTA-Station), U-Bahn-Station in Boston
 Maverick County in Texas
 Polinton, eine spezielle Art großer DNA-Transposons

Unternehmen, Marken und Produkte:
 AGM-65 Maverick, eine Reihe US-amerikanischer Luft-Boden-Raketen
 Ford Maverick, verschiedene Fahrzeuge der Ford Motor Company
 Maverick (Cedar Point), Achterbahn im Freizeitpark Cedar Point in Sandusky, Ohio
 Maverick (Unternehmen), US-Musiklabel und Management
 Maverick Meerkat, Codename der Ubuntu-Version 10.10, siehe Ubuntu #Ubuntu 10.10
 Daily Maverick, südafrikanische Internet-Zeitung
 Maverick (Flugzeug), Flugzeugmuster des Herstellers Murphy Aircraft

Maverick ist der Familienname folgender Personen:
 Drake Maverick (* 1983), englischer Wrestler
 Kurd Maverick, deutscher House-Produzent und DJ
 Maury Maverick (1895–1954), US-amerikanischer Politiker
 Maury Maverick junior (1921–2003), US-amerikanischer Politiker
 Samuel Maverick (1602–1670), englischer Kolonist
 Samuel A. Maverick (1803–1870), US-amerikanischer Politiker und Rinderzüchter

Siehe auch:
 Maverick-Buying
 Mavericks
 Top Gun: Maverick